Preto ist
 Preto (Brasilien) ein Fluss in Brasilien

Preto ist der Familienname folgender Personen:

 Affonso Celso de Ouro-Preto (* 1938), brasilianischer Diplomat
 André Preto (* 1993), portugiesischer Fußballtorhüter
 Carlos Celso de Ouro Preto (1891–1953), brasilianischer Diplomat und Journalist
 Carlos Sylvestre de Ouro Preto (1916–1985), brasilianischer Diplomat
 José Ramos Preto (1871–1949), portugiesischer Jurist und Politiker

Preto ist der Rufname von:
 João Luiz Ferreira da Silva (* 1981), brasilianischer Fußballspieler